Jeff Davis County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jeff Davis County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001098
 Jeff Davis County Courthouse (Texas), ID-Nr. 02000728